C16H21NO3 – formula molecolare del metilenediossipirovalerone
C16H21NO3 – formula molecolare dell'omatropina

Formule molecolari